Ян-Кшиштоф Дуда (; род. 26 апреля 1998, Краков) — польский шахматист, гроссмейстер (2013). Дуда считается шахматным вундеркиндом; достиг титула гроссмейстера в возрасте 15 лет. Чемпион Европы по быстрым шахматам 2014 года. Чемпион Польши 2018 года. Член символического клуба победителей чемпионов мира Михаила Чигорина с 10 октября 2020 года. Обладатель Кубка мира 2021 года. Участник турнира претендентов 2022 года.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Польши